Cette page contient les pages d'homonymie de Kaufmann, Kaufman, Kauffmann et Kauffman.

Nom de famille 
Kaufmann, Kaufman, Kauffmann, Kauffman,  et  sont des noms de famille d'origine allemande.

Kaufmann 

  (né en 1962), pianiste de jazz allemand ;
  (1817-1893), écrivain et archiviste allemand ;
  (née en 1964), chanteuse lyrique canado-allemande ;
  (1902-1980), compositeur allemand ;
 Arnold Kaufmann (1911-1994), ingénieur français ;
 Arthur Kaufmann (1872-1938), juriste et joueur d'échecs viennois, né le 4 avril  ;
 Arthur Kaufmann (1888-1971) peintre allemand ;
 Carl Kaufmann (1936-2008), athlète allemand ;
 Christine Kaufmann (1945-2017), actrice allemande ;
 Constantin von Kaufmann (1818-1882), général russe ;
 Daniel Kaufmann (né en 1990), footballeur ;
 David Kaufmann (1852-1899), historien ;
 Deborah Kaufmann (née en 1970), actrice ;
 Dieter Kaufmann (né en 1941), compositeur autrichien de musique électroacoustique ;
 Elke Kaufmann, connue comme Allessa (1979-), chanteuse allemande de schlager ;
 Elisabeth Kaufmann (1904-1991), artiste peintre suisse ;
 Elsie Effah Kaufmann, universitaire et ingénieure biomédicale ghanéenne ;
 Eric Kaufmann (né en 1970), universitaire canadien ;
  (1880-1972), professeur de droit allemand ;
  (1908-1956), chanteur d'opéra autrichien ;
  (né en 1932), architecte et urbaniste allemand ;
  (1892-1984), architecte allemand ;
 Felix Kaufmann (1895-1949), philosophe austro-américain ;
 Francine Kaufmann (née en 1947), journaliste et professeure française ;
 , endocrinologiste américaine ;
  (né en 1948), homme politique allemand ;
 Friedrich Kauffmann, entrepreneur allemand
 Fritz Kaufmann (1905-1941), sauteur à ski suisse ;
 Fritz von Kaufmann (1854-1908), homme politique prussien ;
 Gabrielle Kaufmann-Kohler (née en 1952), professeure de droit suisse ;
 Günther Kaufmann (1947-2012), acteur allemand ;
  (1862-1949), peintre et illustrateur allemand ;
 Hans Kaufmann (né en 1948), personnalité politique suisse ;
  (1920-1976), ethnologue, journaliste et écrivain allemand ;
 Hermann Kaufmann (né en 1955), architecte autrichien ;
 Isidor Kaufmann (1853-1921), peintre austro-hongrois de thèmes juifs ;
 Jacqueline Kaufmann-Rochard (morte en 1969), historienne française ;
 Jean-Claude Kaufmann (né en 1948), sociologue français ;
 Jonas Kaufmann (né en 1969), chanteur d'opéra allemand ;
 Jules Kaufmann (1895-1968), peintre alsacien établi en Allemagne ;
 Karl Kaufmann (1900-1969), chef de district nazi à Hambourg ;
 Lars Kaufmann (né en 1982), joueur de handball allemand ;
  (1821-1898), maire de Bonn de 1851 à 1874 ;
 Léopold Kaufmann (1885-1942), ministre-officiant (Hazzan) à Obernai, déporté à Auschwitz ;
 Nathalie Kaufmann (née en 1960), chanteuse et femme de lettres française ;
  (1873-1956), architecte hongrois ;
  (1900-1985), chercheur allemand ;
 Pierre Kaufmann (1916-1995), philosophe français ;
 Rainer Kaufmann (né en 1959), réalisateur allemand ;
  (né en 1948), biologiste allemand ;
 Sylvain Kaufmann (1914-1996), homme d'affaires français, rescapé de la Shoah ;
 Sylvia-Yvonne Kaufmann (née en 1955), femme politique allemande ;
  (1888-1961), homme politique allemand ;
 Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), directeur du Laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) et directeur scientifique du Forum Vies Mobiles ;
 Walter Kaufmann (1921-1980), philosophe et traducteur allemand ;
 Walter Kaufmann (1871-1947), physicien allemand ;
  (né en 1924), écrivain allemand ;
  (1907-1984), compositeur allemand ;
 Waltraut Kaufmann (né en 1942), athlète allemande.

Kaufman 

  ;
 Boris Kaufman (1897-1980), directeur de la photographie russe ;
 Charlie Kaufman (né en 1958), scénariste et réalisateur ;
 George S. Kaufman (1889-1961), dramaturge, metteur en scène, producteur et critique théâtral américain ;
  ;
 Irving Kaufman (1910-1992), juge américain, resté célèbre par sa condamnation à mort des Rosenberg ;
 Johann Daniel Kaufman, orfèvre strasbourgeois du  ;
 Joyce Jacobson Kaufman (1929-), chimiste américaine ;
 Larry Kaufman, (né en 1947), joueur d'échecs américain, grand maître international ;
 Lloyd Kaufman (né en 1945), acteur, réalisateur, producteur, fondateur de Troma Entertainment ;
Michael Kaufman (né le ), auteur activiste féministe canadien ;
 Murray Kaufman () (1922-1982), disc jockey américain ;
 Paula Kaufman (1920-2013), résistante française déportée et survivante de la Shoah ;
 Philip Kaufman (né en 1936), réalisateur ;
 Ron Kaufman, (1956-), auteur américain, consultant en management et animateur de conférences ;
 Sarah Kaufman (né en 1985), pratiquante de MMA canadienne ;
 Scott Barry Kaufman (né en 1979), vulgarisateur psychologique américain ;
 Sue Kaufman (1926-1977), écrivain ;
 Joseph Kaufman (1882-1918), réalisateur.

Kauffman 

 Bob Kauffman (né en 1946), joueur américain de basket-ball ;
 Cynthia Kauffman (née en 1948), patineuse artistique américaine ;
 Fannie Kauffman (1924 - 2009), dite Vitola, comédienne cubaine ;
 George B. Kauffman (1930-2020), chimiste américain ;
 Lane Kauffman (1921-1988), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Léon Kauffman (1869-1952), homme politique luxembourgeois ;
 Marta Kauffman (née en 1956), scénariste et productrice américaine ;
 Ronald Kauffman (né en 1946), patineur artistique américain ;
 Ross Kauffman, cinéaste américain ;
 Taren Stinebrickner-Kauffman (née en 1981), militante australo-américaine.

Kauffmann 

 Antoine-Sébastien Kauffmann (1800-1868), écrivain, poète, chansonnier, pamphlétaire, auteur dramatique et historien français ;
 Alexis Kauffmann (né en 1969), fondateur de Framasoft ;
 Angelica Kauffmann (1741-1807), peintre suisse ;
 Claudine Kauffmann (née en 1944), femme politique française ;
 Henrik Kauffmann (1888-1963), diplomate danois ;
 Jean-Paul Kauffmann (né en 1944), journaliste français, époux de Joëlle Kauffmann ;
 Joëlle Kauffmann (née en 1943), gynécologue et militante féministe française, épouse de Jean-Paul Kauffmann ;
 Grégoire Kauffmann (né en 1973), historien français, fils de Jean-Paul et de Joëlle Kauffmann ;
 Sylvie Kauffmann (née en 1955), journaliste française ;
 Michel Kauffmann (1914-1987), homme politique français ;
 Nikolaï Kauffmann (1834-1870), botaniste russe ;
 Paul Adolphe Kauffmann (1849-1940) dit Peka, illustrateur français.

Toponyme 

 Mont Kauffman, un volcan situé dans la chaîne Ames.

 Kaufman, ville du comté de Kaufman, au Texas.

Autre 
Kaufmann peut aussi désigner :
 Kaufmann, une police d'écriture.

Patronyme alsacien
Patronyme juif
Patronyme allemand